Poštne kratice ZDA.

Države

Druge kratice

Zvezna področja

Odvisna področja

Svobodno pridružene države

Oborožene sile

Zastarele kratice

Glej tudi 
tradicionalne kratice zveznih držav ZDA
ISO 3166-2

Zunanje povezave 
Official addressing instructions and abbreviations from the USPS (v angleščini)

Seznami kratic
Združene države Amerike